Облога Очакова — це численні атаки російських і турецьких військ на місто Очаків під час двох російсько-турецьких воєн 1735—1739 та 1787—1792 років.

 Облога Очакова (літо 1737) — облога та взяття Очакова російськими військами в ході російсько-турецької війни 1735—1739 років.
 Облога Очакова (осінь 1737) — невдала спроба турецької армії повернути Очаків восени 1737 року в ході російсько-турецької війни 1735—1739 років.
 Облога Очакова (1788) — облога та взяття Очакова російськими військами в ході російсько-турецької війни 1787—1792 років.